OAF peut faire référence à : 

 ÖAF (), un constructeur de poids lourds autrichien.
 One Asia Foundation
 One Acre Fund
 Organisation antifasciste

 
The Oaf, single du groupe Big Wreck.